Эсквин () — мужское имя англосаксонского происхождения. Известные носители:

 Эсквин — король Эссекса (527—587)
 Эсквин — король Уэссекса (674—676)